Сусень () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Сусень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Сусень.
 Сусень () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Сусень () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Сусень.
 Сусень () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Сусень () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Сусень.
 Сусень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Бекань.
 Сусень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Богаць.
 Сусень () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Рунку.
 Сусень () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Риу-де-Морі.
 Сусень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Стоєнешть.
 Сусень () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Адміністративно підпорядковується місту Болінтін-Вале.
 Сусень () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Златна.